Le ressuage est la migration d’une matière à la surface du matériau qui la contient.

Il peut faire référence à :

Matériaux 
 dans le domaine routier, le ressuage désigne un phénomène où le bitume ressort de l'enrobé bitumineux pour revenir en surface. Ce phénomène est favorisé par la chaleur et des contraintes importantes sur la voie de circulation. Le ressuage rend la route moins sûre pour les usagers car le bitume recouvre les granulats et diminue l'adhérence du pneu sur la chaussée. Ceci est particulièrement marqué lorsque la chaussée est mouillée.
 dans le domaine de la construction et du génie civil, le ressuage du béton est un phénomène où de l'eau remonte à la surface du béton.
 le contrôle par ressuage est une méthode de vérification utilisée dans l'aéronautique, l'industrie de production d'énergie, les transports et les prothèses chirurgicales.

Alimentaire 
 une technique dans la fabrication des biscottes.
 un réfrigérateur de ressuage, dans un abattoir, sert à faire descendre la température d'une carcasse fraîchement abattue; cette étape est relativement complexe et demande de maîtriser certaines connaissances techniques car le produit passe par des états physico-chimiques différents pendant ce refroidissement (état pantelant, état rigide ou rigor mortis, modification du potentiel d'hydrogène du produit, etc.)